Opération Camembert est le troisième album de la série de bande dessinée Superdupont. Il est dessiné par Solé et Gotlib, qui coécrit aussi le scénario avec Jacques Lob.

Album de Superdupont
Album de bande dessinée sorti en 1983